Віде — власна назва.

Топоніми

Каштелу-де-Віде — муніципалітет.

Віде (Верхня В'єнна) — муніципалітет.
 Віде (Орн) —  муніципалітет.